Ранчо Аурора има више значења:

 Ранчо Аурора (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Аурора, Инмобилијарија Тепозотлан (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Аурора (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику